Questa voce raccoglie le informazioni riguardanti il 1. Fußball-Club Kaiserslautern nelle competizioni ufficiali della stagione 1990-1991.

Stagione 
Nella stagione 1990-1991 il Kaiserslautern, allenato da Karlheinz Feldkamp, concluse il campionato di Bundesliga al 1º posto e si laureò campione di Germania. In Coppa di Germania il Kaiserslautern fu eliminato al secondo turno dal . In Supercoppa di Germania il Kaiserslautern perse la finale con il . In Coppa delle Coppe il Kaiserslautern fu eliminato al primo turno dalla .

Rosa

Organigramma societario 
Area tecnica
 Allenatore: Karlheinz Feldkamp
 Allenatore in seconda:
 Preparatore dei portieri:
 Preparatori atletici:

Calciomercato

Sessione estiva

Sessione invernale

Risultati

Bundesliga

Girone di andata

Girone di ritorno

Coppa di Germania

Supercoppa di Germania

Coppa delle Coppe

Statistiche

Statistiche di squadra

Andamento in campionato

Statistiche dei giocatori

Collegamenti esterni 
 
 
 
 

1990-1991